Лос Русиос има више значења:

 Лос Русиос, Русиос де Абахо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Русиос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику